Hamilton Smith může být:

 Hamilton Lanphere Smith (1819–1903) – americký vědec, fotograf a astronom
 Hamilton Smith (kriketista) (1837–1884) – britský kriketista
 Hamilton O. Smith (* 1931) – americký biochemik a mikrobiolog